Perungan Pojat – fiński męski klub siatkarski z Rovaniemi założony w 13 kwietnia 1947 roku. Od sezonu 2001/2002 klub występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej Lentopallon SM-liiga.

Nazwy klubu 
 Rovaniemen Santasport
 Perungan Pojat
 Perungan Pojat Rovaniemi
 Napapiirin Palloketut Rovaniemi
 Napapiirin Rovaniemi 
 Lakkapää Rovaniemi
 Team Lakkapää
 Lakkapaa.com

Sukcesy 
  Mistrzostwa Finlandii:
  1. miejsce (4x): 2003, 2007, 2008, 2011
  2. miejsce (2x): 2002, 2009
  3. miejsce (1x): 2012
  Puchar Finlandii:
  1. miejsce (2x): 2006, 2011

Bilans sezon po sezonie  

Poziom rozgrywek:

Obcokrajowcy w zespole

Trenerzy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Fińskie kluby siatkarskie
Sport w Rovaniemi
Kluby siatkarskie założone w 1947